Als Währungsbindung bezeichnet man:
 Wechselkursbindung, eine Maßnahme der Währungspolitik
 die Deckung umlaufenden Geldes durch Sicherheiten, siehe Währungsdeckung